Het Open Europees kampioenschap powerlifting 2016 is een door de European Powerlifting Federation (EPF) georganiseerd kampioenschap voor powerlifters. De 39e editie van het Europees kampioenschap vond plaats in de Tsjechische stad Pilsen van 11 tot 14 mei 2016.

Uitslagen

Heren

Dames 

Europees kampioenschap powerlifting
Powerlifting
Sport in Pilsen (stad)